Евге́ний Влади́мирович Бело́в (18 июля 1942 — 19 июня 2015) — российский дипломат.

Биография 
Родился 18 июля 1942 года в Знаменке Красноярского края.

С 1959 года — плотник Управления механизации № 61 Московской области.

1966 год — окончил Московский энергетический институт. С этого же года — инженер Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения в Калининграде Московской области.

С 1970 года — секретарь, первый секретарь Калининградского горкома ВЛКСМ.

С 1974 года — заведующий промышленно-транспортным отделом Калининградского горкома КПСС. С 1977 года — секретарь горкома КПСС.

1985 год — окончил Дипломатическую академию МИД СССР.

С 1985 года — советник Посольства СССР в Республике Мозамбик, старший советник МИД СССР, советник-посланник Посольства России в Туркменистане.

С 3 октября 1996 по 28 апреля 2000 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Таджикистан.

С июля 2000 по ноябрь 2000 года — и. о. директора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями Министерства иностранных дел Российской Федерации

С ноября 2000 по июль 2003 года — директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями Министерства иностранных дел Российской Федерации.

С 28 июля 2003 по 14 июля 2009 года — постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых Государств в Минске (Белоруссия).

Кандидат исторических наук. Владел французским и португальским языками.

Умер 19 июня 2015 года.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (16 октября 1992)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса
 Чрезвычайный и полномочный посол (17 ноября 1997)

Награды 
 Орден Почёта (1 июля 1997 года) — за активное участие в решении вопросов межтаджикского урегулирования;
 Орден «Знак Почёта»;
 Медаль «За трудовое отличие»;
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»;
 Медаль «В память 850-летия Москвы»;
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Минобороны России);
 Медаль «За воинскую доблесть» (Минобороны) II степени;
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (17 февраля 2010 года) — за заслуги в развитии международного сотрудничества и многолетнюю добросовестную работу;
 Благодарность Президента Российской Федерации (7 марта 2001 года) — за заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского (РПЦ);
 Почёный гражданин города Королёв Московской области (2003);
 Орден Дружбы (Таджикистан) — за заслуги в укреплении российско-таджикских отношений, личное содействие в реализации общего соглашения по установлению в Таджикистане мира и национального согласия;
 Премия Ленинского комсомола;
 Почётный гражданин города Душанбе (Таджикистан).

См. также 
 Список представителей Российской Федерации при международных организациях
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте города Королёв

Дипломаты России
Послы Российской Федерации в Таджикистане
Представители Российской Федерации при СНГ
Выпускники МЭИ
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Секретари Калининградского горкома КПСС (Московская область)